Sport Vereniging Deportivo Nacional é um time do futebol arubano e atua na primeira divisão do futebol de seu país. O clube é sediado em Palm Beach, Noord. O grupo de torcedores hardcore chama-se "Bad Boys". Eles não devem ser considerados arruaceiros, tais como na Europa, mas eles são fiéis torcedores.

Títulos 
Campeonato Arubano: 2000, 2001, 2003, 2007

Elenco atual

Performance continental 
Campeonato de Clubes da CFU: 1 vez
2007 - Primeira fase (2º do Grupo A - 1 pt)

Ligações externas 
Soccer Way
Transfer Markt 

Deportivo